Schwärzel ist der Familienname folgender Personen:

 Helene Schwärzel (1902–nach 1992), deutsche Buchhalterin
 Werner Schwärzel (* 1948), deutscher Motorradrennfahrer

Siehe auch:
 Heinz Schwärtzel (* 1936), deutscher Mathematiker und Informatiker